Streets of Denver bezeichnet:
 Denver Street Circuit, einen Indy Car-Stadtkurs der Jahre 1990 und 1991
 Streets of Denver (Pepsi Center), einen Champcar-Stadtkurs der Jahre 2002 bis 2006